Cepheus har flere betydninger:
 Cepheus (mytologi) - en konge
 Cepheus - et stjernebillede
 Cepheus (månekrater)